Vacaciones puede referirse a:

 Vacaciones, período de tiempo libre otorgado a las personas que trabajan o estudian;
 Vacaciones (1947), película dirigida en Argentina por Luis Mottura;
 Vacaciones o The Holiday (2006), película dirigida en Estados Unidos por Nancy Meyers;
 Vacaciones (2015), película dirigida en Estados Unidos por John Francis Daley y Jonathan Goldstein;
 Vacaciones (1986), episodio de ALF;
 Vacaciones (2004), episodio (T02E22) de 31 minutos.